Juan (fallecido en 1238/41) fue el Señor de Cesarea desde 1229 y una importante figura en los reinos de Chipre y Jerusalén. Fue el único hijo de Gualterio III de Cesarea y Margarita de Ibelín, hija de Balián de Ibelín. Con frecuencia era llamado «el joven señor de Cesarea» a lo largo de su vida para distinguirlo de su padre, que había sido llamado «el viejo señor de Cesarea».

Ancestros

Bibliografía

Referencias 

Nacidos en el siglo XIII
Fallecidos en el siglo XIII
Señores de Cesarea
Casa de Brisebarre